Além (espiritualidade), abreviação de além-túmulo ou além-da-vida
Vida após a morte em várias religiões
Além (periódico) - mensário de espiritismo, filosofia e ética

Localidades 

 Além (Póvoa de Varzim)

Desambiguação